Thomas Heywood
John Heywood
Heywood Broun
Heywood Floyd
Ezra Heywood

Ou ainda:
Heywoodia

Desambiguação